Siódme zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015, które odbyły się w austriackim Tauplitz, były pierwszymi w sezonie konkursami Pucharu Świata w lotach narciarskich. Pierwszy konkurs indywidualny rozegrano 10 stycznia, a drugi konkurs indywidualny zaplanowany dzień później odwołano z powodu złych warunków atmosferycznych. Kwalifikacje do pierwszego konkursu zostały rozegrane 9 stycznia. Zwyciężył Niemiec Severin Freund, przed Austriakiem Stefanem Kraftem oraz Słoweńca Jurija Tepesa. W Austrii zaprezentowało się dwóch Polaków, z których lepiej zaprezentował się Piotr Żyła, który uplasował się na ósmej pozycji, zaś Aleksander Zniszczoł zajął 27. miejsce. W trakcie weekendu pobito rekord starej skoczni Kulm należący do Austriaka Gregora Schlierenzauera, wynoszący 215,5 m i od 9 stycznia posiada go Freund, który w jednym z treningów doleciał do 237,5 metra.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego 
Kwalifikacje zostały odwołane.

Drugi konkurs indywidualny 
Konkurs odwołano z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Klasyfikacje po konkursie w Tauplitz

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Tauplitz
Puchar Świata w skokach narciarskich w Tauplitz
2015 w Austrii